linia – dawna jednostka długości

W Polsce 
 Linia - część wsi Grabówka w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Opole Lubelskie
 Linia - część wsi Wasilówka w woj. podlaskie, w pow. suwalski, w gminie Raczki
 Linia – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, siedziba gminy Linia
 Linia – gmina wiejska
 Linia – dawna gromada

Inne 
 Linia – miasto w Czadzie
 Linia – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Bildziugi.
 „Linia” – awangardowe czasopismo literackie w 20-leciu międzywojennym
 Linia – polski film obyczajowy z 1974 roku

Zobacz też 
 Linie
 linia długa
 linia produkcyjna
 linia prosta – jedno z podstawowych pojęć geometrii
 linia rysunkowa
 izolinia
 pismo linearne